Natta kan syfta på:

 Natta – ett släkte av spindlar

Geografi
 Natta, Benin – ett arrondissement i kommunen Boukoumbé i Benin
 Alfiano Natta – en kommun i Italien

Personer
 Giulio Natta (1903–1979), en italiensk kemist